Le tournoi de tennis de Las Vegas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981, classée en catégorie Futures, se dispute du 2 au .

Yvonne Vermaak remporte le simple dames. En finale, elle bat Iva Budařová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sherry Acker et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Las Vegas
 Saison 1981 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1981
Las Vegas
Tennis aux États-Unis en 1981
Tennis en mars 1981